Lucanas (stad), een stad in Peru
Lucanas (provincie), een provincie van Peru
Lucanas (district), een district van Peru